(1822-1884), chimiste britannique ;
 Edward William Voelcker (1857-1930), chimiste britannique, fils du précédent ;
 Paul Völckers (1891-1946), officier allemand.